Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 1994 (met de officiële naam Canadian Open 1994) werd gespeeld van 25 tot en met 31 juli 1994. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het National Tennis Centre in de Canadese stad Toronto.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Toronto
1994